Боз () — французская фамилия.

 Боз, Жан (Jean Boze; 1753—?) — французский морской капитан и пират.
 Боз, Жозеф (Joseph Boze; 1745—1826) — французский художник.
 Гро де Боз, Клод (Claude Gros de Boze; 1680—1753) — французский эрудит и нумизмат, академик.